Wimbledon-mesterskaberne 1890 var den 14. udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien, og singlerækkerne blev afviklet i perioden 30. juni – 7. juli 1890, mens kampene i doublerækken først blev spillet den 21. - 23. juli 1890.

I herresingle vandt ireren Willoughby Hamilton titlen efter sejr over den forsvarende mester William Renshaw i udfordringsrunden på 6-8, 6-2, 3-6, 6-1, 6-1. Det blev også til irsk sejr i herredoublerækken, hvor Joshua Pim og Frank Stoker besejrede Ernest Lewis og George Hillyard med 6-0, 7-5, 6-4. I damesingle vandt Lena Rice i finalen med 6-4, 6-1 over May Jacks.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 31 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, William Renshaw, tabte til vinderen af all comers-turneringen, ireren Willoughby Hamilton, med 6-8, 6-2, 3-6, 6-1, 6-1. Dermed vandt Hamilton sin første og eneste Wimbledon-titel i herresingle. I all comers-finalen havde Willoughby Hamilton vundet med 2-6, 6-4, 6-4, 4-6, 7-5 over Harry Barlow, som dermed tabte all comers-finalen for andet år i træk.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" vandt vinderen af all comers-turneringen, Willoughby Hamilton, over den forsvarende mester, William Renshaw, 6-8, 6-2, 3-6, 6-1, 6-1.

All comers-turneringen

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af blot fire spillere – det laveste deltagerantal til en Wimbledon-turnering nogensinde. Alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af Lena Rice, der vandt all comers-turneringen efter finalesejr på 6-4, 6-1 over May Jacks, og som vandt udfordringsrunden på walkover, eftersom den den forsvarende mester, Blanche Bingley Hillyard, ikke forsvarede titlen. Dermed vandt Lena Rice sin første og eneste Wimbledon-titel i karrieren.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af seks par. Alle kampene blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Irerne Joshua Pim og Frank Stoker vandt herredoubletitlen ved at besejre Ernest Lewis og George Hillyard med 6-0, 7-5, 6-4. Dermed vandt irerne den første af deres to herredoubletitler i Wimbledon – den anden titel blev vundet tre år senere.

Mesterskabet blev afgjort i all comers-turneringen, eftersom de de forsvarende mestre, Ernest Renshaw og William Renshaw ikke forsvarede titlen.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" vandt vinderne af all comers-turneringen, Joshua Pim og Frank Stoker, over de forsvarende mestre, Ernest Renshaw og William Renshaw, på walkover.

All comers-turneringen

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1890 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1890

1890
Tennis i 1890